Collocazione – in linguistica, associazione abituale e privilegiata di due o più parole all'interno di una frase
 Collocazione – in biblioteconomia, processo di assegnazione di una posizione univoca a ogni singolo elemento di una raccolta libraria all'interno degli spazi di una biblioteca

Altri progetti